Szombathelyi Repülőtér är en flygplats i Ungern.   Den ligger i provinsen Vas, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Budapest. Szombathelyi Repülőtér ligger  meter över havet.

Terrängen runt Szombathelyi Repülőtér är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Szombathelyi Repülőtér. Runt Szombathelyi Repülőtér är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Szombathely,  km söder om Szombathelyi Repülőtér. Trakten runt Szombathelyi Repülőtér består till största delen av jordbruksmark. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Vas (provins)